Мидерс () — коммуна в Австрии, в федеральной земле Тироль.

Входит в состав округа Инсбрук.  . Официальный код  —  70328.

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Манфред Лайтгеб по результатам выборов 2004 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 13 мест.

 местный блок: 8 мест.
 местный список: 3 места.
 местный блок: 2 места.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Мидерс газета

Общины Тироля